Юрий Ветров:
 Ветров, Юрий Александрович (1916—1983) — советский учёный, член Комитета по Государственным премиям СССР в области науки и техники.
 Ветров, Юрий Юрьевич (род. 1949) — артист балета, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР.